Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Перша сіяна Олена Дементьєва виграла титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін з рахунком 6–3, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Відкритий чемпіонат Китаю з тенісу 2003 Draw 

2003
China Open